SR-regeringen anvendes ofte som samlet betegnelse for Danmarks regeringer fra 25. januar 1993 til 27. november 2001.

Betegnelsen refererer imidlertid til fire regeringer:
 Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I – tiltrådte 25. januar 1993
 Regeringen Poul Nyrup Rasmussen II – tiltrådte 27. september 1994
 Regeringen Poul Nyrup Rasmussen III – tiltrådte 30. december 1996
 Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV – tiltrådte 23. marts 1998
 Regeringen Helle Thorning-Schmidt II - tiltrådte 3. februar, 2014